Héctor González puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Héctor González Baeza (1986–), ciclista español;
 Héctor González Chaires (1970–), futbolista mexicano;
 Héctor González Garzón (1937–2015), futbolista colombiano;
Lic. Héctor González González (1882–1948), intelectual regiomontano mexicano;
 Héctor González Guevara (1917–), médico mexicano;
 Héctor González Guzmán (1977–), futbolista venezolano;
 Héctor González Valenzuela (1920-2016), presidente del diario El Rancagüino – miembro de la Academia Chilena de la Lengua (1997).

 Héctor González Ramírez (1991-), Político - Intendente de la ciudad de Tte Esteban Martínez.